Скьявоне ( — «раб, невольник») — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скьявоне, Андреа (настоящее имя Андрия Медулич; между 1510 и 1515—1563) — итальянский живописец и гравёр венецианской школы.
 Скьявоне, Джорджо (настоящее имя Юрай Чулинович; ум. 1504) — итальянский художник эпохи Возрождения хорватского происхождения.
 Скьявоне, Франческа (род. 1980) — итальянская профессиональная теннисистка.
 См. также 
 Скьявона — разновидность холодного оружия, является одной из наиболее распространённых форм мечей с корзинчатой гардой.
 Скьявони, Натале (1777—1858) — итальянский живописец и гравёр академического направления.